Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées 2011 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося во французском городе Сен-Годенс и являющегося частью тура ITF в рамках серии турниров с призовым фондом в 50 тысяч долларов.

В 2011 году турнир прошёл с 7 по 15 мая. Соревнование продолжало европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Кайя Канепи
 в парном разряде —  Клер Фёэрстен и  Стефани Форетц

Общая информация 
Лидером посева в одиночном соревновании стала Чжан Шуай (№ 78 в мире на тот момент). Китаянка не смогла оправдать свой статус, уступив уже в стартовой игре; прочие сеянные участницы выступили результативнее, заняв три из четырёх места в полуфиналах и разыграв между собой и титульный матч, где четвёртая ракетка приза Анастасия Пивоварова в решающей партии доказала своё преимущество над третьей сеянной турнира Аранчей Рус. Сильнейшей несеянной участницей соревнований стала Валерия Савиных, выигравшая верхнюю «четверть» основной сетки. Прошлогодняя победительница приза — Кайя Канепи — не защищала свой титул.

В парном разряде турнир развивался с точностью до наоборот — в полуфинал вышел лишь один сеянный дуэт, а титул разыграли две пары, при формировании сетки, не разведённые дополнительно между собой в разные части сетки: Каролин Гарсия и Орели Веди по итогам 18 геймов взяли верх над Анастасией Пивоваровой и Ольгой Савчук.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анастасия Пивоварова обыграла  Аранчу Рус со счётом 7-6(4), 6-7(3), 6-2.
 Пивоварова выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Рус уступает свой 2-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре федерации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= П.Пармантье
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л.Чжан
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= К.Младенович
| RD1-score03-1=62
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Панова
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М.Дои
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ю.Глушко
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=0
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К.Гарсия
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= А.Пивоварова
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= В.Долонц
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=  
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ц.Лу
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М.Зец
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= К.Перрен
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= О.Савчук
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Б.Гарсия
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А.Лорендон
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= А.Татишвили
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= П.Пармантье
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=7| RD2-seed02=
| RD2-team02= А.Панова
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=5
| RD2-seed03=
| RD2-team03= М.Дои
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= А.Пивоварова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= В.Долонц
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М.Зец
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=62
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07=
| RD2-team07= О.Савчук
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= А.Татишвили
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=7
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= П.Пармантье
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= А.Пивоварова
| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=5
| RD3-team03= В.Долонц
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= А.Татишвили
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=4
| RD4-team01= А.Пивоварова
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=2
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= В.Долонц
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=0r
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Каролин Гарсия /  Орели Веди''' обыграли  Анастасию Пивоварову /  Ольгу Савчук со счётом 6-3, 6-3.
 Гарсия выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре федерации.
 Веди выигрывает 1-й титул в сезоне и 33-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées
 Цикл женских турниров ITF 2011

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Май 2011 года
2011